Ролини (Роли) Боневасия (; родился 8 октября 1991 года, Лелистад, Нидерланды) — нидерландский и кюрасаоский футболист, выступающий на позиции полузащитника, игрок кувейтского клуба «Аль-Тадамон» и сборной Кюрасао. Ранее выступал за клубы «Аякс», НАК, «Роду», «Веллингтон Феникс» и «Уэстерн Сидней Уондерерс».

Карьера 
Футбольную карьеру начинал в клубе «Рейгер Бойз» из города Герхюговард. С 2001 года в футбольной академии амстердамского «Аякса». В конце января 2008 года Боневасия подписал с клубом контракт на три года, подписанное соглашение начинало действовать с 1 июля 2008 года.

В начале сезона 2010/11 он несколько раз попадал в заявку на матч, в том числе и на игру Лиги чемпионов, но дебютировать он так и не смог. В чемпионате Нидерландов Роли дебютировал 14 августа 2010 года в домашнем матче против «Витесса», завершившемся победой амстердамцев со счётом 4:2. 15 февраля 2011 года Боневасия продлил контракт с «Аяксом» до 2013 года. В сезоне 2011/12 Боневасия выступал на правах аренды за клуб НАК Бреда.

В конце июля 2014 года Роли заключил контракт с новозеландским клубом «Веллингтон Феникс», который выступает в австралийской А-лиге.

16 мая 2017 года Боневасия подписал двухлетний контракт с клубом «Уэстерн Сидней Уондерерс».

12 мая 2019 года Боневасия присоединился к клубу чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейсали», подписав контракт на один год.

В августе 2020 года Боневасия перешёл по свободному трансферу в клуб чемпионата ОАЭ «Аль-Фуджайра», подписав однолетний контракт.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2010/11

Статистика 

(откорректировано по состоянию на 8 февраля 2021 года)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте wswanderersfc.com.au
 
 
 

Футболисты Нидерландов
Футболисты Кюрасао
Игроки сборной Кюрасао по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Веллингтон Феникс»
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»
Игроки ФК «Аль-Фейсали» Харма
Игроки ФК «Аль-Фуджайра»